Fabriciana cornuta är en fjärilsart som beskrevs av Reuss 1922. Fabriciana cornuta ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
cornuta